Hiroshima (stad), een Japanse havenstad
 Hiroshima (prefectuur), een Japanse prefectuur
 Atoombommen op Hiroshima en Nagasaki 
 baai van Hiroshima
 Sanfrecce Hiroshima, een Japanse voetbalclub
 Hiroshima (band), een Amerikaanse jazzband uit 1974
 Hiroshima (boek), een boek van John Hersey over de nucleaire aanval op Hiroshima
 Hiroshima (single), een single van Nux Nemo

Films:
 Hiroshima mon amour (1959) van Alain Resnais
 Hiroshima (1995), televisiefilm van Koreyoshi Kurahara en Roger Spottiswoode
 Hiroshima (2005), televisiedocumentaire van Paul Wilmshurst